Список лучших альбомов США 2003 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2003 год.

История 
Лучшим альбомом года стал Get Rich or Die Tryin’ рэпера 50 Cent, который сразу дебютировал на 1 месте в США.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2003 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2003 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2003 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2003 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)